Verdolobo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis mariana; o
 el nombre común de la planta Verbascum rotundifolium.